Cockle Bay kan syfta på följande platser:

Australien 

 Cockle Bay, Queensland, vik,
 Cockle Bay, Sydney, vik i New South Wales,